Wojsław – imię
 Wojsław – wieś w województwie opolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Grodków
 Wojsław – wieś do 1985, obecnie osiedle Mielca
 Wojsław – komes za czasów Bolesława III Krzywoustego
 Wojsław – przystanek kolejowy w Mielcu, w województwie podkarpackim.